Bomi ist:

 bomi, ein freier Mediaplayer
 Bomi County, eine Verwaltungsregion (County) in Liberia
 die Hauptstadt der Verwaltungsregion Bomi, siehe Tubmanburg
 Bomi (Vorname), ein weiblicher koreanischer Vorname
 Bomê, ein Kreis im Autonomen Gebiet Tibet
 Bomi (Sierra Leone), eine Kleinstadt in Sierra Leone
 Bomi (Ätolien), in der Antike ein Berg in Ätolien
 der Bomi-See in Liberia